Pilcaya kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Pilcaya, Guerrero, ort, 
 Pilcaya, Puebla, ort, Chiautla, 
 Pilcaya (kommun), Guerrero, 

Robotskapade Mexikoförgreningar